Méndez hace referencia a varios artículos:

Apellido
 Méndez (apellido);
 DJ Méndez, DJ y cantante chileno;
 Gregorio Méndez Magaña, coronel, militar tabasqueño, jefe del Ejército Liberal Tabasqueño en México;

Lugares
 Jalpa de Méndez, municipio del estado mexicano de Tabasco:
 Méndez (municipio), municipio del estado mexicano de Tamaulipas;
 Cantón Santiago de Méndez, Ecuador;
 Zapotitlán de Méndez, municipio del estado mexicano de Puebla;
 Estación de Méndez Álvaro, intercambiador de transporte ubicado en el sur de la ciudad de Madrid, España;

Botánica
También corresponde a varias abreviaturas empleadas para designar personas como autoridades en la descripción y clasificación científica de vegetales:
 Méndez - Eduardo Méndez fl. 1994 
 F.Méndez - Francisco Méndez Colmenero fl. 1998 
 G.P.Méndez - Gina Paola Méndez 1972- 
 I.E.Méndez - Isidro E. Méndez fl. 1999 
 M.Méndez - Miguel Méndez G. fl. 2005

Armada española
 Méndez Núñez (F-104), fragata;
 Méndez Núñez (1924), crucero ligero.